Balatongyörök, település Zala megyében
 Szőlősgyörök, település Somogy megyében
 Györök, Gyerk kora újkori nevének alakja
 Györök, Érsekújvár területén létezett középkori település